Jan Kovář (né le  à Písek en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère de Jakub Kovář.

Biographie

Carrière en club 
Formé au IHC Písek, il débute dans l'Extraliga avec le HC Plzeň en 2008. Il remporte la 1.liga avec KLH Chomutov en 2011. Il aide le HC Plzeň à décrocher le titre national en 2013. Il signe ensuite au Metallourg Magnitogorsk dans la KHL pour sa première expérience à l'étranger. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Extraliga 
2012-2013 : nommé meilleur joueur.
2012-2013 : nommé meilleur joueur des séries éliminatoires.
2012-2013 : meilleur buteur des séries éliminatoires.
2012-2013 : meilleur pointeur des séries éliminatoires.
2012-2013 : meilleur passeur des séries éliminatoires.
2012-2013 : meilleur différentiel +/- des séries éliminatoires.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2008-2009|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 44|| 2|| 7|| 9|| 18|| 17|| 2|| 5|| 7|| 6
|-
| HC Klatovy|| 2.liga|| 4|| 3|| 1|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010 || HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 38|| 4|| 9|| 13|| 26|| 6|| 1|| 6|| 7|| 2
|-
| KLH Chomutov || 1.liga|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 50|| 19|| 19|| 38|| 38|| 4|| 0|| 2|| 2||4 
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1.liga || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| rowspan=2|2011-2012|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 52|| 18|| 33|| 51|| 52|| 12|| 2|| 6|| 8||8 
|-
| KLH Chomutov || 1.liga || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 52|| 17|| 34|| 51|| 66|| 20|| 11|| 15|| 26|| 12 
|-
| 2013-2014|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 54|| 23|| 45|| 68|| 46|| 21|| 8|| 18|| 26|| 16
|-
|2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 60|| 24|| 44|| 68|| 50|| 10|| 2|| 7|| 9|| 16
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 58 || 20 || 32 || 52 || 61 || 23 || 8 || 15 || 23 || 10
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 59 || 23 || 40 || 63 || 22 || 18 || 10 || 15 || 25 || 22
|-
| 2017-2018|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 54 || 7 || 28 || 35 || 80 || 11 || 4 || 4 || 8 || 4
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence || LAH || 12|| 4|| 6|| 10 || 10||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 28|| 7|| 26|| 33|| 32|| 14|| 3|| 10|| 13|| 28 
|-
| 2019-2020|| EV Zoug || LNA|| 50|| 14|| 31|| 45|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| EV Zoug || LNA || 52|| 16|| 47|| 63|| 58|| 13|| 1|| 14|| 15|| 22

Au niveau international 

| 2008 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 1|| 7|| 8|| 2|| -3||align="left"|  Médaille d'or de la division 1, groupe A
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 3|| 3|| 6|| 2|| -1||align="left"| Septième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0||align="left"| Septième place
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || 10 || 0 || 1 || 1 || 27 || 0||align="left"| Quatrième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 10 || 3 || 6 || 9 || 6 || 0||align="left"| Quatrième place
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 3 || 4 || 4 || +4||align="left"| Cinquième place
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 2 || 3 || 5 || 0 || -1 ||align="left"| Septième place
|-
| 2018 ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 3 || 2 || 5 || 2 || +2 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2019 || align=left| Championnat du monde || 10 || 5 || 5|| 10 || 6 || +11|| align=left| place
|-
| 2021 || align=left| Championnat du monde || 7 || 2 || 3|| 5 || 2 || -1|| align=left| place

Références

Naissance en mars 1990
Naissance à Písek
Naissance en Tchécoslovaquie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Plzeň
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du KLH Chomutov
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du EV Zoug
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022